Plaats in Indonesië
 Bayem (Kasembon), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Bayem (Kutoarjo), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java